Chiara (district), een district in de Peruaanse provincie Andahuaylas
 Chiara (voornaam), een Italiaanse meisjesnaam, de vrouwelijke vorm van het Italiaanse woord voor 'helder'.
 Chiara Banchini, een Zwitserse violiste en dirigente
 Chiara Civello, een Italiaanse jazzzangeres
 Chiara Galiazzo, een Italiaanse zangeres, artiestennaam Chiara
 Chiara Mastroianni, een Franse actrice
 Chiara Rosa, een Italiaanse kogelstootster
 Chiara Simionato, een Italiaanse schaatsster
 Chiara Siracusa, een Maltese zangeres
 Chiara Tissen, een Nederlandse actrice